Montalbán puede referirse a:
 localidades y divisiones administrativas 
 en España:
 Montalbán, municipio de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón.
 Montalbán de Córdoba, municipio de la provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía.
 La Puebla de Montalbán, municipio de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Villarejo de Montalbán es un municipio de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 San Martín de Montalbán es un municipio de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 en Venezuela:
 Montalbán, urbanización de Caracas.
 Montalbán, municipio del estado de Carabobo.
 Montalbán, ciudad del estado de Carabobo.
 personajes
Juan Pérez de Montalbán (1602-1638), escritor y dramaturgo español  
 Manuel Vázquez Montalbán (1939–2003), escritor y periodista español.
 Ricardo Montalbán (1920–2009), actor mexicano.
 títulos nobiliarios
 Condado de la Puebla de Montalbán
 Marquesado de Montalbán